71 - o ano
Ou ainda:
Setenta e um - o número cardinal
71 (álbum) - de Rumbora

0071